Hrvatski otoci
 Velika Sestrica (Pelješki kanal)
 Velika Sestrica (Rivanj)